Федоровський Олександр:
 Федоровський Олександр Семенович (1885–1939) — український геолог і палеонтолог.
 Федоровський Олександр Дмитрович (1931) — український фізик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок